Ханна Линнеа Эберг (; ) — шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке, 2022 года в эстафете и серебряный призёр Игр 2018 года в эстафете, двукратная чемпионка мира 2019 и 2023 годов в индивидуальной гонке, а также чемпионка мира 2023 года в масс-старте, призёр этапов Кубка мира по биатлону. 3-кратная чемпионка мира среди юниоров (2016). Чемпионка Европы 2019 года в индивидуальной гонке и бронзовый призёр спринта.

Карьера

Юниорская карьера 
Начала заниматься биатлоном под руководством своего отца, Томаса, который открыл биатлонный клуб в городе Питео (), маму зовут Виктория, также есть младшая сестра Эльвира, которая является биатлонисткой. Позднее выступала за клуб Hemmingsmark SK.

На юниорских соревнованиях высокого уровня впервые приняла участие в 2012 году в чемпионате мира среди юниоров в Контиолахти, будучи 16-летней. Выступая среди спортсменок до 19 лет, Эберг стала серебряным призёром в женской эстафете, в команде с Линн Перссон и Лоттен Сьоден. В личных гонках выступила неудачно, занимая места в пятом десятке. На следующем юниорском ЧМ, в 2013 году в Обертиллиахе, стала 42-й в спринте и 29-й в гонке преследования. На чемпионате мира в Преск-Айле лучшим результатом стало седьмое место в гонке преследования.

С 2015 года выступала в категории «до 21». На чемпионате мира 2015 в Раубичах была 13-й в индивидуальной гонке, 16-й в спринте и 19-й в гонке преследования, а в эстафете сборная Швеции остановилась в шаге от медалей, заняв четвёртое место. На чемпионате мира среди юниоров 2016 в Угерске-Градиште шведка выиграла две золотые медали — в спринте и гонке преследования, а в эстафете завоевала серебро, в команде с Анной Магнуссон и Софией Мюр.

Взрослая карьера 

Участвует в Кубке IBU с сезона 2015/2016. В дебютной спринтерской гонке, 28 ноября 2015 года в Идре, заняла 40-е место и набрала свои первые очки. Лучшим результатом в первом сезоне стало 11-е место в спринте на этапе в Мартелло. На чемпионате Европы 2016 в Тюмени, также проходившем в рамках Кубка IBU, спортсменка стала 40-й в спринте, 22-й в гонке преследования, 13-й в масс-старте и четвёртой в одиночной смешанной эстафете.

В 2016 году стала серебряным призёром чемпионата Швеции в гонке преследования, а в спринте была четвёртой.

С сезона 2016/2017 принимает участие в Кубке мира. 27 ноября 2016 года приняла участие в смешанной эстафете, где стала шестой. 29 ноября в индивидуальной гонке, которая стала её первой личной гонкой на КМ, заняла восьмое место.

На Олимпийских играх 2018 года в Корее в индивидуальной гонке на 15 км сумела показать лучшую стрельбу без промахов и лучшее время, которое принесло ей титул олимпийской чемпионки, а спустя неделю завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке.

На чемпионате Европы 2019 года в Раубичах впервые стала чемпионкой Европы, выиграв индивидуальную гонку на 15 км.

Через некоторое время стала третьей в спринте на 7,5 км, проиграв своей соотечественнице Моне Брурссон.

Личная жизнь 
Состояла в отношениях со своим коллегой-биатлонистом Йеспером Нелином с февраля 2018 года по декабрь 2020 года.

Экипировка 

 Винтовка — Anschütz
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — Leki
 Перчатки — Hestra
 Очки — Adidas
 Костюм — Adidas

Результаты

Юниорские и молодёжные достижения

Олимпийские игры 
3 медали (2 золотые, 1 серебряная)

Чемпионаты мира 
11 медалей (3 золотых, 3 серебряные, 5 бронзовых)

Кубок мира

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Ханна Эберг: «Вместе с Пихлером наша женская команда добилась прогресса» 

Биатлонисты Швеции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону